Си́лва (; также да Си́лва, Д’Си́лва), в испанизированном варианте Си́льва — фамилия португальско-галисийского происхождения. Восходит к названию фрегезии Силва в муниципалитете Валенса на севере Португалии. Наиболее распространённая фамилия в Бразилии и Португалии. Известные носители:

Силва 
 Да Силва, Аденизия (род. 1986) — бразильская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Да Силва, Алан Леандро (род. 1989) — восточнотиморский и бразильский футболист.
 Да Силва, Алекс Энрике (род. 1982) — армянский и бразильский футболист.
 Силва, Андерсон (род. 1975) — бразильский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC.
 Да Силва, Андерсон Мигел (род. 1983) — бразильский футболист.
 да Силва, Анжело Маркос (Анжело) (род. 1975) — бразильский футболист.
 Силва, Адерлан (род. 1988) — бразильский футболист, фланговый защитник и полузащитник.
 Силва, Антониу (род. 1979) — бразильский боец смешанного стиля, чемпион EliteXC.
 Силва, Антониу (род. 2003) — португальский футболист.
 Силва, Антониу Жозе да (1705—1739) — бразильский и португальский драматург и прозаик.
 Силва, Асуэриу (род. 1974) — бразильский боец смешанного стиля, чемпион Pancrase.
 Силва, Аугусту Сантуш (род. 1956) — португальский политик.
 Силва Батута (1940—2020) — бразильский футболист.
 Силва, Вандерлей (род. 1976) — бразильский боец смешанного стиля, чемпион Pride.
 Силва, Вашингтон (род. 1976) — бразильский боксёр.
 Да Силва, Виллиам Фернандо (род. 1986) — бразильский футболист.
 Да Силва, Гарт (род. 1973) — новозеландский боксёр.
 Да Силва, Дамьен (род. 1988) — французский и португальский футболист.
 Да Силва, Данило Луис (род. 1991) — бразильский футболист.
 Да Силва, Джон (род. 1934) — новозеландский борец, боксёр, реслер.
 Да Силва, Джошуа (род. 1998) — английский футболист.
 Силва, Долорес (род. 1991) — португальская футболистка.
 Да Силва, Дуглас (род. 1984) — бразильский футболист.
 Де Силва, Дэниел (род. 1997) — австралийский футболист.
 Силва, Жилберту (род. 1976) — бразильский футболист.
 Силва, Жуан (род. 1999) — португальский футболист.
 Силва, Карлос Алберто (1939—2017) — бразильский футбольный тренер.
 Силва, Крис (род. 1996) — габонский баскетболист.
 Силва, Леандро да (род. 1985) — бразильский футболист.
 Силва, Леандру (род. 1985) — бразильский боец ММА.
 Да Силва, Леонидас (1913—2004) — бразильский футболист.
 Да Силва, Луис (род. 1996) — перуанский футболист.
 Да Силва, Луис Инасиу Лула (род. 1945) — президент Федеративной Республики Бразилия с 2003 по 2011 годы.
 Да Силва, Луис Андре (род. 1972) — бразильский футболист.
 Силва, Марина (род. 1958) — бразильский эколог, кандидат в президенты Бразилии (2010).
 Силва, Матеус (род. 1996) — бразильский футболист.
 Силва, Мэтью (род. 1992) — португальский футболист и тренер.
 Силва, Пирайя да (1873—1961) — бразильский учёный, врач-паразитолог.
 Да Силва, Рамон (род. 1990) — бразильский футболист.
 Силва, Рейналдо Маноэл да (род. 1989) — бразильский футболист, защитник.
 
 Да Силва, Стивен (род. 1956) — танзанийский хоккеист на траве.
 
 Силва, Тони (род. 1993) — футболист из Гвинеи-Бисау.
 
 Силва, Франсишку Мануэл Баррозо да (1804—1882) — бразильский флотоводец.
 Да Силва, Франсишку Мария (1910—1977) — португальский религиозный деятель, прелат католической церкви.
 Силва, Фрэнк (1949—1995) — американский декоратор и актёр.
 Де Силва, Шон (род. 1990) — тринидадский футболист.
 Да Силва, Эвертон (род. 1996) — бразильский футболист.
 Да Силва, Эдгар Бруно (род. 1987) — бразильский футболист.
 Силва, Эдсон (род. 1962) — бразильский футболист и тренер.
 Силва, Эдинанси (род. 1976) — бразильская дзюдоистка.
 Силва, Эмануэл (род. 1985) — португальский гребец-байдарочник.
 Силва, Эрлон (род. 1991) — бразильский гребец-каноист.
 Да Силва, Эштанислау (род. 1952) — премьер-министр Восточного Тимора в 2007 году.

Составные фамилии 
 Силва Трован, Жозе Лопеш да (1848—1925) — бразильский журналист, политик, сенатор Бразилии.
 
 Виейра да Силва, Марта (более известная как Марта; род. 1986) — бразильская футболистка.
 Гонсалвес да Силва, Аилтон (род. 1973) — бразильский футболист.
 Гонсалвис да Силва, Бенту (1788—1847) — бразильский генерал, один из руководителей восстания Фаррапус — республиканского движения на юге Бразилии.
 Дуарте да Силва, Бруно (более известный как Бруно; род. 1996) — бразильский футболист.
 
 Грациано да Силва, Жозе (род. 1949) — высокопоставленный функционер ООН, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
 Каэтано да Силва, Жоакин (1810—1873) — бразильский публицист, дипломат, педагог, член Бразильской академии литературы.
 Коэльо да Силва, Жуан Маркос (1953—2020) — бразильский футболист.
 
 Мендес да Силва, Давид (род. 1982) — нидерландский футболист кабо-вердианского происхождения.
 Перейра да Силва, Бруно Сезар (Бруно Силва) (род. 1986) — бразильский футболист.
 
 Сантос да Силва, Эмерсон дос (Эмерсон Силва) (род. 1983) — бразильский футболист.
 Силва Арруда, Элтон да (род. 1978) — бразильский футболист.
 Силва Мело, Жилберто да (род. 1976) — бразильский футболист.
 
 Силва Диас, Габриэл да (более известный как просто Габриэл; род. 1980) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Силва Гимарайнш, Бернардо Жоаким да (1825—1884) — бразильский прозаик, драматург и поэт.
 Силва Гомес, Эурелио да (род. 1981) — бразильский футболист.
 Силва Криштован, Бен да (Бенни Кристо; род. 1987) — чешский певец и спортсмен. Участник Евровидения.
 Силва Мартинс, Жуан Пауло (род. 1995) — бразильский футболист.
 Силва Перейра, Жуан Педру да (род. 1984) — португальский футболист.
 Силва ди Соуза, Вагнер (Вагнер Лав; род. 1984) — бразильский футболист.
 Силва и Соуза, Жулио Сезар да (род. 1980) — бразильский футболист.
 Силва Соуза, Леонардо да (род. 1992) — бразильский футболист.
 Силва Паиш, Фернанду (1905—1981) — последний директор португальской спецслужбы ПИДЕ.
 Силва Роша, Адемар (1908—1975) — бразильский шахматист.
 Силва Умбелино, Луис Рикардо (род. 1984) — бразильский футболист.
 Силва Франса, Маркос да (более известный как Кено) (род. 1989) — бразильский футболист, нападающий.
 
 Соуза Силва, Алекс Бруно де (род. 1993) — бразильский футболист.
 
 Франса Силва, Матеус (Матеузиньо) (род. 2000) — бразильский футболист.
 Пасуш да Силва Кардозу, Луиш душ (род. 1955) — ангольский военный и политик, один из лидеров мятежа Nitistas 27 мая 1977 года.

Сильва 
 Сильва, Альваро (род. 1984) — филиппинский футболист.
 Сильва, Америко (1933—1972) — венесуэльский революционер.
 Сильва, Андрес (род. 1986) — уругвайский легкоатлет.
 Сильва, Антони (род. 1984) — парагвайский футболист.
 Сильва, Бруно (род. 1980) — уругвайский футболист.
 Сильва, Вальтер Мария де (род. 1951) — итальянский дизайнер.
 Сильва, Гастон (род. 1994) — уругвайский футболист.
 Сильва, Генри (1928—2022) — американский актёр.
 Сильва, Давид (род. 1986) — испанский футболист.
 Сильва Москера, Давид (род. 1986) — колумбийский футболист.
 Сильва, Дарио (род. 1972) — уругвайский футболист.
 Сильва, Инносенсио Франсиско да () — португальский библиограф, автор 9-томного словаря.
 Сильва, Луиджи (1903—1961) — итальяно-американский виолончелист и музыкальный педагог.
 Сильва, Луис (род. 1988) — мексикано-американский футболист.
 Сильва, Луис Эдгар Девиа (более известен как Рауль Рейес; 1948—2008) — колумбийский профсоюзный деятель, революционер.
 Сильва, Марсело (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Сильва, Мартин (род. 1983) — уругвайский футболист.
 Сильва, Медардо Анхель (1898—1919) — эквадорский поэт-модернист.
 Сильва, Пауло да (род. 1980) — парагвайский футболист.
 Сильва, Педро да (1647 или 1651—1717) — первый официально назначенный почтовый курьер Новой Франции (ныне — часть Канады).
 Да Сильва, Рубен (род. 1968) — уругвайский футболист.
 Сильва, Самуил да (; ок. 1570—1631) — португальский врач и писатель.
 Сильва, Сантьяго (род. 1980) — уругвайский футболист.
 Сильва, Себастьян (род. 1979) — чилийский кинорежиссёр, сценарист, художник, певец.
 Сильва, Табаре (род. 1974) — уругвайский футболист.
 Сильва, Тони (род. 1975) — сенегальский футболист.
 Сильва, Федерико (1923—2022) — мексиканский скульптор.
 Сильва, Фелисиано (; 1491—1554) — испанский писатель.
 Да Сильва, Флоран (род. 2003) — французский футболист.
 Сильва, Франсиско Мальдонадо да (; 1592—1639) — перуанский врач и писатель, сожжённый на костре.
 Сильва, Хонатан (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Сильва, Хордан (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Да Сильва, Хорхе (род. 1961) — уругвайский футболист.
 Сильва, Хосе (1914—1999) — американский парапсихолог, основатель метода Сильва.
 Сильва, Хосе Асунсьон (1865—1896) — колумбийский поэт-романтик, по собственному определению «жених смерти».
 Сильва, Хосе Мария (1804—1876) — центральноамериканский адвокат и политик.
 
 Сильва, Уго (род. 1977) — испанский актёр.
 Сильва, Франсиско (род. 1986) — чилийский футболист.
 Силва, Шанде (род. 1997) — португальский футболист.
 Сильва, Ярислей (род. 1987) — кубинская легкоатлетка, прыгунья с шестом.

Составные фамилии 
 Сильва Амадор, Лоренсо (род. 1966) — испанский писатель.
 Сильва Гонсалес, Алехандро Даниэль (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Сильва Руэте, Хавьер (1935—2012) — перуанский политический и государственный деятель.
 Сильва Санчес, Карлос (род. 1944) — чилийский шахматист.
 Сильва Наццари, Роберто (род. 1938) — уругвайский шахматист.
 Бермудес-Сильва, Хесус (1884—1969) — колумбийский композитор, музыкальный педагог.

Другие значения 
 «Сильва» — оперетта Имре Кальмана.
 «Сильва» — художественные фильмы по мотивам оперетты Имре Кальмана.

См. также 
 Сильван
 Сильвана

Примечания